Calpurnius Bibulus är ett  namn som burits av:

 Gaius Calpurnius Bibulus
 Lucius Calpurnius Bibulus
 Marcus Calpurnius Bibulus